Валентин Кожевников:
 Кожевников, Валентин Алексеевич (1867—1931) — русский издатель, драматург, инженер.
 Кожевников, Валентин Петрович (1902—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.